Saxgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saxgölen, Småland, sjö i Oskarshamns kommun, 
Saxgölen, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (5,38 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn